

Аркинське сільське поселення — сільське поселення, Комарицький район, Брянська область
 Аркинське сільське поселення — сільське поселення, Охотський район, Хабаровський край